«Ливерпуль» — английский футбольный клуб из Ливерпуля, графство Мерсисайд, выступающий в Английской Премьер-лиге. Он играет на стадионе «Энфилд» с момента своего основания в 1892 году. «Ливерпуль» дебютировал в еврокубках в 1964 году, это был Кубок европейских чемпионов УЕФА. Первый матч в Европе клуб отпраздновал разгромом «Рейкьявика». Впоследствии мерсисайдцы выигрывали этот турнир 6 раз, пятая победа (в 2005) позволила сохранить трофей навечно. Клуб выигрывал Кубок УЕФА трижды, что является совместным рекордом с «Ювентусом» и «Интернационале», последний раз в 2001 году. Ещё 4 победы Красные одержали в Суперкубке УЕФА, они также играли в финалах клубного чемпионата мира и Кубка обладателей кубков УЕФА.

«Ливерпуль» впервые участвовал в европейских соревнованиях в сезоне 1964/65, после победы в чемпионате Англии он получил путёвку в Кубок европейских чемпионов. Соперник по первому раунду, исландский «Рейкьявик», был повержен в двухматчевом противостоянии с общим счётом 11:1. Клуб дошёл до полуфинала турнира, где дома обыграл «Интернационале» 3:1. Ответный поединок прошёл под знаком отвратительного судейства, которое позволило миланцам выйти в финал. В следующем сезоне «Ливерпуль» пробился в финал Кубка обладателей кубков УЕФА, но в дополнительное время проиграл трофей «Боруссия Дортмунд». Следующие 4 сезона в еврокубках, где клуб выступал в Кубке европейских чемпионов и в Кубке ярмарок, заканчивались неудачно — ливерпульцы не могли пройти дальше третьего раунда. В сезоне 1970/71 клуб дошёл до полуфинала Кубка ярмарок, в котором единственный гол решил исход противостояния в пользу соотечественников из «Лидс Юнайтед». Сезон 1972/73 подарил клубу первый европейский трофей — Кубок УЕФА. В первом финальном матче «Ливерпуль» обыграл «Боруссию Мёнхенгладбах» 3:0, в ответном матче довольно быстро пропустил 2 гола, но в оставшееся время сумел уберечь ворота под рёв вражеских трибун. В следующем сезоне, последнем в тренерской карьере Била Шенкли, клуб уступил во втором раунде Кубка европейских чемпионов «Црвене звезде».

После ухода Шенкли его место занял член «бутрума» Боб Пейсли. После победы в своём первом матче над «Стрёмсгодсетом» (Кубок обладателей Кубков УЕФА 1974/75), Пейсли не смог во втором круге помочь обыграть клубу самого неудобного для себя соперника в еврокубках «Ференцварош». Однако в следующем сезоне «Ливерпуль» повторил своё лучшее достижение в Европе — победу в Кубке УЕФА. В первом раунде с трудом был преодолён «Хиберниан», дальше дела пошли легче и «Реал Сосьедад» с «Силезией» были смяты. После упорных противостояний с «Динамо Дрезден» и «Барселоной», мерсисайдцев в финале ждал «Брюгге». В дебюте первого домашнего матча «Ливерпуль» пропустил 2 мяча, во втором тайме ответил тремя. В Брюгге хозяева открыли счёт в начале матча с пенальти, но Кевин Киган быстро забил ответный мяч, оказавшийся в том розыгрыше последним.

Матчи

Статистика

Рекорды 
Джейми Каррагер является рекордсменом клуба по количеству сыгранных матчей в еврокубках — 116. Больше всех голов забил Стивен Джеррард — 32. Разгром «Бешикташа» 8:0 является самой крупной победой в истории для основного этапа Лиги чемпионов. Крупнейшая победа «Ливерпуля» в еврокубках одержана на «Стрёмсгодсетом» — 11:0. Рекордное количество зрителей на домашнем матче — 55104 человека в полуфинале Кубка УЕФА 1975/76 против «Барселоны». Антирекорд посещаемости — 12021 зритель на матче против «Дандолка» в 1982 году.

Примечания

Ссылки 
 Статистика на Soccerbase.com

ФК «Ливерпуль»
Ливерпуль